Municipio de Harlem puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harlem (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Harlem (condado de Stephenson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Harlem (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Harlem (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.